The Jester Race () — второй студийный альбом мелодик-дэт-метал-группы In Flames, вышедший в 1996 году. Считается одним из наиболее значимых альбомов мелодичного дэт-метала.

Об альбоме 
The Jester Race первый альбом, записанный с вокалистом Андерсом Фриденом, до этого группа использовала сессионного вокалиста. Также это первый альбом с участием Бьорна Геллоте, который в будущем станет основным гитаристом группы. Был издан видеоклип на песню «Artifacts of the Black Rain».

После издания альбома группа отправилась в тур вместе с группами Samael, Grip Inc. и Kreator.

The Jester Race — это один из первых и классических альбомов в стиле мелодичный дэт-метал, наравне с альбомами группы At the Gates Slaughter of the Soul и Dark Tranquillity The Gallery, включивший в себя типичные для жанра мелодизм, двойные соло-гитары, высокий гроулинг и использование акустических гитар.

Список композиций

Участники записи 
In Flames
 Андерс Фриден — вокал
 Еспер Стрёмблад  — гитара, акустическая гитара, клавишные
 Гленн Юнгстрём  — гитара
 Юхан Ларссон — бас-гитара
 Бьорн Гелотте — ударные, дополнительная гитара

Приглашённые музыканты
 Fredrik Nordström — клавишные
 Оскар Дроньяк — вокал на «Dead Eternity»
 Kasper Dahlqvist — клавишные на «Wayfaerer»
 Фредрик Йоханссон — гитарное соло на «December Flower»
Андерс Йиварп — ударные на 3, 5
 Henke Forss — сессионный вокал на "Subterranean"

Концепция текстов и названия песен разработаны Никласом Сундином и Андерсом Фриденом.
Текст песни «Dead Eternity» написан Jocke Gotberg.

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы In Flames